Saint-Juéry est un toponyme, variante occitane du nom de , qui peut désigner :

 Saint-Juéry (Aveyron), commune française de l'Aveyron
 Saint-Juéry (Lozère), commune française de la Lozère
 Saint-Juéry (Tarn), commune française du Tarn

Références 

Homonymie de toponyme